Ujlaky László (1914–1994) érdemes színész
 ifj. Ujlaky László (1942–2018) Jászai-díjas színész